Agrilus chlorophyllus — вид узкотелых жуков-златок.

Распространение 
Израиль, Иран, Турция, Средняя Азия (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).

Описание 
Длина узкого тела взрослых насекомых (имаго) 3,6—5,7 мм. Отличаются заострёнными антенномерами с 5 по 11 сегменты. Близок к виду . Переднегрудь с воротничком. Боковой край переднеспинки цельный, гладкий. Глаза крупные, почти соприкасаются с переднеспинкой. Личинки развиваются на различных лиственных деревьях: фисташка (Pistacia). Встречаются с апреля по июль на разных высотах. Валидный статус был подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2011 году канадскими колеоптерологами Эдвардом Йендеком (Eduard Jendek) и Василием Гребенниковым (Оттава, Канада).

Примечания

См. также 
 Agrilus cuprescens

Ссылки 
 

Узкозлатки
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1904 году